Gieorgij Pietrow (1904–1939)
 Gieorgij Pietrow (1912–1987)